Eliza ist:
 ELIZA, ein sprachwissenschaftliches Computerprogramm

Geographie:
 Eliza Beach, Strand der Laurens-Halbinsel im Nordwesten der Insel Heard im Indischen Ozean
 Eliza Cone, Felsformation im Archipel der Balleny-Inseln, Antarktis
 Eliza Rocks, Rifffelsen im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Eliza (Alabama), im Jackson County
 Eliza (Illinois), im Mercer County
 Eliza (Louisiana), im West Baton Rouge Parish

Personen:
 eine Kurzform von Elizabeth, der englischen Form des Namens Elisabeth, siehe Eliza (Vorname)

fiktive Personen:
 Eliza Doolittle, Hauptfigur des Schauspiels Pygmalion von George Bernard Shaw und des darauf basierenden Musicals My Fair Lady

Siehe auch:
 Elisa